Гото́вцева — фамилия:

 Готовцева, Анна Ивановна (1799—1871) — русская поэтесса, писательница.
 Готовцева, Капитолина Григорьевна (род. 1930) — врач-хирург, заслуженный врач РСФСР (1970).

См. также 
 Готовцев
 Готовцевы — дворянский род.